I massospondilidi sono una famiglia di dinosauri dell'infraordine Prosauropoda e parte del sottordine Sauropodomorpha, caratterizzato da dinosauri erbivori dal collo allungato. 

Massospondylidae includono i Coloradisaurus, Glacialisaurus, Lufengosaurus, Massospondylus, Yunnanosaurus, e Jingshanosaurus; recenti analisi filogenetiche hanno trovato un'attinenza ai Coloradisaurus, Lufengosaurus e Massospondylus anche nei Glacialisaurus.

Filogenia semplificata (Yates, 2007): i Massospondylidae consistono dei generi Massospondylus, Lufengosaurus e Coloradisaurus.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni